Gavan ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gavan (* 1977), österreichischer Volleyball-Nationalspieler
 Terrance Gavan (* 1970), britisches BNP-Mitglied